Världscupen i längdåkning 2022/2023 är den 42:a officiella säsongen av världscupen i längdåkning som inleddes den 25 november 2022 i Ruka och avslutas den 26 mars 2023 i Lahtis.

Regerande mästare i den totala världscupen från säsongen 2021/2022 är Natalja Neprjajeva, Ryssland, samt Johannes Høsflot Klæbo, Norge. I distans- och sprintcupen är Therese Johaug, Norge, och Iivo Niskanen, Finland, respektive Maja Dahlqvist, Sverige, och Richard Jouve, Frankrike, regerande mästare.

För första gången tävlar damer och herrar i samma distanser. Nya standarddistanser är sprint (ca 1-1,5 km), 10 km, 20 km och 50 km för individuella lopp. Ett nytt system för distributionen av världscuppoäng infördes också inför säsongen. För andra säsongen i rad arrangeras mixade lagtävlingar: två stafetter à 4 x 5 km och en sprintstafett.

Sedan 1 mars 2022 är Ryssland och Belarus avstängda från all tävlan i Internationella skidförbundets (FIS) evenemang som en konsekvens av Rysslands invasion av Ukraina. I oktober 2022 meddelande FIS att denna avstängning kommer att fortsätta på obestämd tid över säsongen 2022/2023. Således kommer Natalja Neprjajeva inte kunna försvara sin titel i den totala världscupen från föregående säsong.

Tävlingsprogram och resultat 

De individuella distanstävlingarna har individuell start om inget annat nämns.

Damer

Herrar

Mixade lagtävlingar

Världscupställning

Damer 

Totalt

Distans

Sprint

Herrar 

Totalt

Distans

Sprint

Nationscupen 

Totalt

Damer

Herrar

Distribution av världscuppoäng 
Inför säsongen införde FIS ett nytt system för distributionen av världscuppoäng. I en ordinarie världscuptävling kommer de första 50 åkarna att tilldelas poäng, till skillnad från de första 30 som under föregående säsonger. Gapet i antalet utdelade poäng efter placering är numera mindre, då exempelvis de fem första åkarna tilldelas 100, 95, 90, 85 respektive 80 poäng, till skillnad från 100, 80, 60, 50 respektive 45 poäng som tidigare.

Referenser 

Längdskidåkningssäsongen 2022/2023
Längdskidåkning
2022/2023